Davis Cup 2002 beschrijft de 91e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Rusland won voor de eerste keer de Davis Cup door in de finale Frankrijk met 3-2 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep 1.

België won de eerste wedstrijd en was ook succesvol in de beslissingswedstrijd voor promotie naar de Wereldgroep. Hierdoor speelt het volgend jaar in de Wereldgroep.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland verloor in de eerste ronde van de latere finalist Frankrijk. Oranje won de beslissingswedstrijd om degratie te voorkomen, waardoor het zich handhaafde in de Wereldgroep.

Nederlandse Antillen 
Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 2.

Na verlies in de eerste wedstrijd moest het een play-off wedstrijd spelen om degradatie te voorkomen. Winst in die wedstrijd resulteerde in handhaving in groep 2.